The Procter & Gamble Company (), P&G, «Проктер энд Гэмбл», — американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Акции компании учитываются при расчёте Промышленного индекса Доу Джонса. Компания занимает 34-е место в списке Fortune 500 (2016 год). P&G является крупнейшим в мире рекламодателем, затраты компании на рекламу превышают $8 млрд. Штаб-квартира компании расположена в Цинциннати (штат Огайо).

Компания имеет представительства в 70 странах, её продукция продаётся в 180 странах. Представительство P&G в России было открыто в 1991 году, в настоящее время компании принадлежит четыре региональных офиса и два завода. Главный российский офис находится в Москве.

Входит в группу из около 500 компаний и неправительственных организаций, составляющих .

История 
Основана в 1837 году свечником  и мыловаром . Уже в 1859 году продажи компании достигли $1 млн. В ходе Гражданской войны в США P&G получила значительные контракты на поставку свечей и мыла армии северян. В 1911 году компания начала производство кондитерского жира на основе гидрогенизированных растительных масел .

В 1931 году в компании была введена система управления брендами. В 1946 было начато производство стирального порошка под брендом Tide, в 1955 году — зубной пасты под торговой маркой Crest. В 1957 году был поглощён производитель туалетной бумаги Charmin Paper Company. В 1961 году на рынок была выпущена первая пробная партия одноразовых подгузников Pampers, а также было начато производство шампуня Head & Shoulders. В 1963 году были куплены права на кофейный бренд , через пять лет компания начала производство чипсов Pringles. В 1982 году была поглощена фармацевтическая компания Norwich-Eaton Pharmaceuticals, в 1985 году — Richardson-Vicks Company, владелец торговых марок Vicks, NyQuil и Olay, в 1988 году — Noxell Corporation, производитель косметики под торговыми марками Noxema и Cover Girl. В 1991 году у компании Revlon, Inc. были куплены бренды Max Factor и Betrix. В 1992 году был представлен шампунь Pantene Pro-V.

В 1993 году была проведена масштабная реорганизация P&G, в ходе которой было закрыто 30 заводов и сокращено 13 тысяч сотрудников. В 1997 году была куплена компания Tambrands, Inc., производитель тампонов Tampax. В 1999 году был куплен производитель кормов для животных Iams Company (продан в 2014 году). В 2001 году у Bristol Myers Squibb было куплено подразделение по производству товаров для ухода за волосами под торговой маркой Clairol.

В 2003 году купила немецкую компанию Wella, которая производит средства для ухода за волосами, краски для волос. В январе 2005 года Procter & Gamble объявила о поглощении компании Gillette; стоимость сделки составила $56 млрд. В результате этой покупки P&G стала крупнейшей в мире компанией по выпуску потребительских товаров, обогнав Unilever.

После 2000 года компания начала покидать рынок пищевых продуктов. В 2002 году было продано производство арахисового масла Jif и кондитерского жира Crisco. В 2008 году Procter & Gamble за $3,3 млрд продала свою дочернюю компанию по производству кофе Folgers, покупателем стала другая компания из Огайо, . В 2012 году за $2,7 млрд было продано производство чипсов Pringles компании Kellogg’s.

В августе 2014 года P&G объявила о намерении продать или упразднить до 60 % своих брендов. В феврале 2016 года был завершён процесс продажи производства гальванических элементов под торговой маркой Duracell компании Berkshire Hathaway. В октябре 2016 года P&G продала 43 косметических бренда компании Coty за $11,4 млрд.

Собственники и руководство 
Компания является публичной, её акции обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже и принимаются при расчёте Промышленного индекса Доу Джонса. Рыночная капитализация P&G на 1 января 2017 года составляет 225 млрд.

По состоянию на 2017 год 61 % акций компании принадлежит институциональным инвесторам, самые крупные держатели из них:The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation.

В совет директоров компании входят 13 человек, среди них топ-менеджеры таких компаний, как American Express и Boeing. Совет состоит из четырёх комитетов:
 комитет по аудиту занимается оценкой рисков, контролем финансовой отчётности, выполняет функции внутреннего аудита;
 комитет по управлению и корпоративной ответственности занимается общими принципами корпоративного управления и выработкой рекомендаций по корпоративной социальной ответственности;
 комитет по компенсациям и развитию отвечает за политику компенсаций, а также отвечает за развитие и оценку топ-менеджеров P&G;
 комитет по инновациям и технологии вырабатывает подход компании к технической и коммерческой инновационной деятельности.

Посты председателя совета директоров, генерального директора (CEO) и президента компании с 2016 года совмещает , который работает в компании с 1980 года.

Деятельность 
Основные подразделения:
 Fabric & Home Care (моющие средства) — производство стиральных порошков, моющих и чистящих средств; в этих категориях компания занимает 25—30 % мирового рынка; основные торговые марки — Tide, Ariel, Downy, Gain, Cascade, Dawn, Febreze, Mr. Clean, Swiffer; доля в выручке в 2016 году составила 32 %, в чистой прибыли — 27 %.
 Baby, Feminine & Family Care (детская и женская гигиена) — одноразовые подгузники (30 % мирового рынка), средства женской гигиены (25 % мирового рынка), туалетная бумага и бумажные полотенца (только в Северной Америке, 40 % рынка); основные торговые марки — Luvs, Pampers, Always, Tampax, Bounty, Charmin; доля в выручке в 2016 году составила 28 %, в чистой прибыли — 26 %.
 Beauty (красота) — средства для ухода за волосами и кожей, дезодоранты; основные торговые марки — Head & Shoulders, Pantene, Rejoice, Safeguard, Old Spice, Olay, SK-II; доля в выручке в 2016 году составила 18 %, в чистой прибыли — 20 %.
 Grooming (уход за собой) — средства для бритья (Gillette, Venus, Braun, Fusion, Mach3, Prestobarba; доля на мировом рынке составляет 65 %) и бытовая техника (Braun); доля в выручке в 2016 году составила 11 %, в чистой прибыли — 15 %.
 Health Care (здоровье) — товары для ухода за ротовой полостью (Crest, Oral-B), витамины, другие пищевые добавки и безрецептурные лекарства (Prilosec, Vicks, в партнёрстве с Teva Pharmaceuticals Ltd); доля в выручке в 2016 году составила 11 %, в чистой прибыли — 12 %.

Также в компании существуют 4 функциональных департамента:
 Global Business Units (GBUs) — основной фокус деятельности направлен на работу с потребителями, брендами и конкурентами на глобальном уровне. Ответственны за инновационные внедрения, прибыль и показатели перед инвесторами.
 Market Development Organizations (MDOs) — ответственны за детальное изучение специфики потребителя и поставщика на каждом рынке P&G, отвечают за локальное применение глобальных инициатив, исходящих от GBU.
 Global Business Services (GBS) — отвечают за поддержку бизнеса P&G, в том числе за снижение стоимости цепочек взаимодействия с партнёрами для обеспечения конкурентоспособности корпорации
 Lean Corporate Functions (CF) — должны следить за постоянным внедрением функциональных инноваций и улучшением возможностей в организации

Продукция 

P&G считается компанией-основателем системы управления брендами. В 1931 году термин «бренд-менеджмент» впервые появился в служебной записке сотрудника рекламного отдела компании Нейла МакЭлроя. В настоящее время компании принадлежит 23 бренда с мировыми продажами, превышающими 1 миллиард американских долларов, а также ещё 20 брендов с продажами выше 500 миллионов долларов. Именно эти 43 бренда являются локомотивом роста компании и обеспечивают ежегодный рост продаж в размере 10 %.

Основные бренды компании:
 моющие и чистящие средства Fairy, Tide, Ariel, «Миф», Ace, Mr. Clean, Lenor, Comet, Fairy Oxi, Mr. Proper, Dreft,
 детские подгузники Pampers, средства женской гигиены Always, Alldays, Tampax, Discreet, Naturella,
 средства для ухода за волосами Wash & Go, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu, Herbal Essense, Wella, Londa,
 средства для ухода за телом и парфюмерия Camay (до 2015 года), Safeguard, Secret, Old Spice, Olay, Hugo Boss (по лицензии Hugo Boss AG), Dolce&Gabbana, Gucci, Mexx, Baldessarini,
 средства для ухода за полостью рта Blend-a-Med, Oral-B, Crest,
 косметические средства Cover Girl, Max Factor,
 бритвы Gillette, Venus,
 бытовая техника Braun, Eukanuba и многое другое.

Конкуренты 
Основные конкуренты Procter & Gamble — глобальные производители бытовой химии и товаров личной гигиены:
 Colgate-Palmolive — зубные пасты и щётки (Colgate, Elmex), мыло и гель для душа (Palmolive), дезодоранты (Mennen, Lady Speed Stick), корма для животных (Hill’s), бытовая химия (Ajax)
 Unilever — шампунь (Clear, Sunsilk), зубные пасты (Signal), дезодоранты (Rexona, Axe), мыло и гель для душа (Dove)
 L’Oreal — шампунь (Fructis, Elseve), уход за кожей (L’Oreal Paris), косметика (Maybelline), дезодоранты (Garnier), средства для укладки волос (Studio Line), краски для волос (L’Oreal Paris)
 Schwarzkopf / Henkel — средства для укладки волос (Taft, got2b), краски для волос (Palette), шампуни (Schauma, Gliss Kur), дезодоранты, гели для душа, мыло (Fa), уход за кожей (Diademine)
 Henkel — стиральные порошки (Persil, Losk, Deni, Пемос), кондиционеры для белья (Ласка, Vernel), средства для мытья посуды (Пемолюкс, Pril), бытовая химия (Bref)
 Reckitt Benckiser — отбеливатели и чистка дома (Vanish, Cillit, Harpic), средства от кашля (Strepsils), средства для депиляции (Veet)
 Kimberly-Clark — женская гигиена (Kotex), одноразовые подгузники (Huggies), туалетная бумага (Cottonelle)

Показатели деятельности 

Примечание. Данные на 30 июня каждого года, когда компания заканчивает финансовый год.

Procter & Gamble в 2016 году заняла 34-е место в списке крупнейших публичных компаний США Fortune 500 и 86-е место в списке крупнейших публичных компаний мира Fortune Global 500. В списке Forbes Global 2000 в 2016 году компания заняла 39-е место, в том числе 16-е по рыночной капитализации, 42-е по чистой прибыли, 93-е по обороту и 206-е по размеру активов. Занимает 10 % глобального косметического рынка.

Благотворительность 
Компания ведёт собственную благотворительную инициативу «Живи, Учись и Процветай» (Live, Learn, and Thrive), в неё входят более ста программ в 60 странах: вакцинация и чистая питьевая вода в Африке, программы раннего развития в Латинской Америке, школы в Индии и пр. Также компания оказывает поддержку регионам, оказавшимся в зоне бедствия (землетрясение в провинции Сычуань). Инициатива «Живи, Учись и Процветай» была отмечена на уровне правительства США, и P&G стала единственной компанией, приглашённой презентовать свою благотворительную программу администрации президента Барака Обамы.

Procter & Gamble в России 
Procter & Gamble является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику, работая в стране с 1991 года. По состоянию на середину 2017 года на территории России компании производила свою продукцию на двух предприятиях:
 комбинат бытовой химии ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» в Новомосковске (Тульская область), крупнейшее в мире производство P&G, специализирующееся на производстве чистящих и моющих средств Ariel, Tide, «Миф», Tix, Ace, Lenor, Comet, Fairy, Mr.Proper, а также детских одноразовых подгузников Pampers;
 ЗАО «Петербург Продактс Интернешнл» в Санкт-Петербурге, специализирующееся на производстве одноразовых бритвенных станков, сменных картриджей и традиционных двусторонних лезвий Gillette.

Ранее, в 2016 году, P&G продала завод «Капелла» в Нижегородской области в рамках сделки по продаже части косметического бизнеса.

Компания имеет 4 офиса в Москве и 4 региональных представительства (в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на Дону и Екатеринбурге).

По словам руководителя компании, выручка от продаж Procter & Gamble в России превышает $1 млрд в год (на 2008 год — уже $2 млрд).

Годовой оборот в России в 2006 году на рынке парфюмерии составляет порядка $60 млн в оптовых ценах или $135 млн в розничных.

На рынке моющих средств Procter & Gamble в России занимает более 40 %, на рынке детской гигиены — 50 %, на рынке бритв — 70 %, женской гигиены — 30 %.

По информации на июнь 2017 года, около 20 % производимой в России продукции компания экспортировала в 18 стран мира на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Восточной и Западной Европе.

P&G в России также ведёт благотворительную деятельность. В частности, компания профинансировала строительство детских спортивных и оздоровительных центров в Новомосковске и Дзержинске, а также закупку оборудования для больниц в тех же городах.

8 марта 2022 года компания заявила о существенном сокращении ассортимента своей продукции в России. 21 апреля 2022 года Procter & Gamble допустила полный уход из России.

Procter & Gamble на Украине 
На Украине компании принадлежат 2 завода — первый в Борисполе Киевской области (Tambrands Ukraine), выпускающий средства женской гигиены, и второй — в Покрове Днепропетровской области (Procter & Gamble Manufacturing Ukraine). Завод в Борисполе — первое в бывшем СССР совместное предприятие, ранее принадлежал компании Тамбрандс, которая была поглощена P&G в 1997 году. Второй завод в 2005 году был выкуплен вместе с производимыми на нём торговыми марками у совместного украинско-турецкого предприятия «Olvia-beta», на котором производились стиральные порошки «Gala», «Dax» и «Океан» (с 2002 года).

Интересные факты

Эмблема компании 

Procter & Gamble столкнулась с неожиданным муссированием своего имени в 1980-х годах, когда в американском обществе стали распространяться легенды о том, что тогдашняя эмблема компании (с 1851 года) являлась сатанистским символом. Такое мнение высказывалось на одной из трактовок текста из Библии (Откровение Иоанна Богослова, 12:1):
«And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars»
Несмотря на то, что на эмблеме изображён мужчина, а не женщина, и 13 звёзд вместо 12, среди населения передавалась легенда о том, что здесь зашифрованы сатанистские символы.

Также одно время циркулировал слух о том, что якобы президент Procter & Gamble выступил в телевизионном шоу Фила Донахью с рассказом о том, что он является членом секты сатанистов, и это отражено в логотипе компании. Естественно, эти слухи не имели под собой основания — руководитель P&G никогда не участвовал в данном телешоу и не делал подобных заявлений. В 2007 году, после 12 лет судебных разбирательств, судом Солт-Лейк-Сити был признан факт распространения двумя дистрибьюторами Amway ложных слухов о связи P&G с сатанизмом. Виновные были приговорены к штрафу в размере 19,25 млн долларов

В итоге, несмотря на то, что сторонниками «версии сатанизма» не было предоставлено никаких доказательств этого, P&G, дабы избежать ненужной шумихи, сменила эмблему на нынешнюю, представляющую собой лишь две первые буквы названия. В то же время, прежняя эмблема продолжает появляться в конце каждого телевизионного рекламного ролика компании в Гонконге и Китае. Также старое лого все ещё изображается на картонных коробках, в которых Procter & Gamble поставляет свою продукцию в магазины.

Мыльные оперы 
В 1930-е годы Procter & Gamble финансировала первые появившиеся в США радиосериалы. В дальнейшем, с появлением телевидения, компания была спонсором большинства выпускавшихся в то время телесериалов, среди которых «Another World», «As the World Turns», «Guiding Light» и др. Именно благодаря участию Procter & Gamble сериалы получили название «Мыльных опер».

В 1950-е годы Procter & Gamble выступала в качестве продюсера ряда латиноамериканских теленовелл.

Procter & Gamble и сейчас участвует в создании медиапродукции; этим занимается подразделение корпорации под названием Procter & Gamble Productions. В апреле 2008 года компания подверглась критике со стороны основателя Американской ассоциации семьи Дональда Вильдмона (Donald E. Wildmon) за трансляцию гомосексуальных откровенных поцелуев в мыльной опере «As the World Turns».

Компания Procter & Gamble является крупнейшим рекламодателем на российском рекламном рынке.

Антимонопольные санкции 
В апреле 2011 года европейское антимонопольное ведомство наложило на компанию штраф в размере 211,1 млн евро за ценовой сговор с Unilever по цене на стиральные порошки. По данным контролирующего органа, сговор, связанный с поддержанием монопольно высоких цен и касавшийся Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Португалии, Испании и Голландии, длился с 2002 по 2005 год. Также в сговоре участвовала компания Henkel, но она была освобождена от штрафа за помощь в расследовании.

Критика и судебные дела

Обвинения Greenpeace в адрес Procter & Gamble и Unilever, за действия индонезийских компаний-поставщиков сырья 
В ноябре 2007 года организация Greenpeace обвинила компании Procter & Gamble и Unilever в нанесении огромного ущерба природе. При этом выжигали леса и осушали болота под пальмовые плантации в Индонезии местные корпорации в надежде заработать, удовлетворяя спрос корпораций-гигантов на пальмовое масло. Пальмовое масло применяется в косметике и средствах по уходу за кожей и волосами.

Отравление домашних животных кормом с меламином 
В начале 2007 года 2200 собак и 1950 кошек в США погибли из-за отказа почек. Причиной стало употребление корма, изготовленного крупнейшим в Северной Америке производителем сухих и влажных кормов для животных компанией Menu Foods Inc. (Онтарио, Канада) для более чем 100 брендов (среди них Procter & Gamble). Procter & Gamble единственная установила причину — наличие меламина в зерновом глютене китайского происхождения — и опубликовала токсикологическую информацию. По сообщению «USA Today» компания Procter & Gamble заверила в усилении контроля над компанией-производителем.

Приёмы конкуренции Procter & Gamble против Unilever 
По заявлению представителя Unilever Стивена Милтона, весной 2001 года компании были возвращены принадлежащие ей и добытые Procter & Gamble за полгода «из мусорных баков вне офиса Unilever» около 80 документов. Procter & Gamble официально заявила, что не использовала полученную, хоть и законно, но вопреки внутренним правилам, информацию. Unilever и Procter & Gamble урегулировали конфликт без комментариев и оглашения деталей. По мнению журнала Fortune, дело могло закончиться в суде. «Нью-Йорк таймс» сообщила, что P&G уволила трёх сотрудников и, по неподтверждённым данным, намеревается выплатить Unilever 10 млн.$.

Критика практики Procter & Gamble тестировать продукцию на животных 
Согласно заявлению Дэна Лайонса, главы британской национальной организации , компания Procter & Gamble проводит тестирование продукции на животных. Компания Procter & Gamble не отрицает это, объясняя, что пока не может полностью отказаться от использования животных при тестировании продукции. Для решения этой проблемы Procter & Gamble совместно с Гуманным обществом Соединённых Штатов (The Humane Society of the United States (HSUS)) занимается разработкой и пропагандой альтернативных методов тестирования без участия животных и спонсирует проведение ежегодного Всемирного Конгресса по Альтернативным методам тестирования. Ежегодно в ряде стран проводится день действий против компании Procter & Gamble, которые ведутся «Stop Animal Exploitation Now» в США, совместно с британской национальной организации Uncaged Campaigns.

Претензии к рекламе Procter & Gamble в Великобритании 
В 2006 году Комитет рекламных стандартов Великобритании призвал компанию Procter & Gamble отказаться от длившейся шесть лет рекламной кампании, поскольку она «вводит в заблуждение».
В рамках кампании звучали заявления, что регулярное использование шампуней «Прохладная мята» и «Энергия океана» «избавляет от перхоти на 100 %». P&G настаивала, что в этой фразе вовсе не утверждается, что вся перхоть действительно исчезнет. По их словам, это означает лишь, что регулярное использование шампуня устранит «видимые хлопья перхоти», которые заметны другим людям с расстояния в 0,6 метра — условное расстояние между людьми при беседе.

P&G предоставила доказательства того, что после трёх недель регулярного применения их продукции в 95 % случаев исчезают на 100 % видимые хлопья перхоти. Комитет заключил: Мы не считаем, что потребители могут интерпретировать фразу «на 100 % избавляет от видимой перхоти при регулярном использовании» как относящуюся к перхоти, видимой для них, когда они, например, смотрятся в зеркало, укладывая причёску, а не только к перхоти, заметной для окружающих"..

В дальнейшем, заключил наблюдательный орган, компания P&G не должна делать заявлений о «100-процентном избавлении от перхоти».

Примечания

Ссылки 

 
 www.procterandgamble.ru — Российский сайт компании
 «Бойкотируй Procter & Gamble» — сайт борцов против использования животных в тестах продукции
 The Procter & Gamble Company на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам